Condado de Washington es el nombre de 30 condados y una parroquia de Estados Unidos:

 Condado de Washington: Condado de Alabama;

 Condado de Washington: Condado de Arkansas;

 Condado de Washington: Condado de Colorado;

 Condado de Washington: Condado de Florida;

 Condado de Washington: Condado de Georgia;

 Condado de Washington: Condado de Idaho;

 Condado de Washington: Condado de Illinois;

 Condado de Washington: Condado de Indiana;

 Condado de Washington: Condado de Iowa;

 Condado de Washington: Condado de Kansas;

 Condado de Washington: Condado de Kentucky;

 Parroquia de Washington: Parroquia de Luisiana;

 Condado de Washington: Condado de Maryland;

 Condado de Washington: Condado de Maine;

 Condado de Washington: Condado de Minnesota;

 Condado de Washington: Condado de Misuri;

 Condado de Washington: Condado de Misisipi;

 Condado de Washington: Condado de Nebraska;

 Condado de Washington: Condado de Nueva York;

 Condado de Washington: Condado de Carolina del Norte;

 Condado de Washington: Condado de Ohio;

 Condado de Washington: Condado de Oklahoma;

 Condado de Washington: Condado de Oregón;

 Condado de Washington: Condado de Pensilvania;

 Condado de Washington: Condado de Rhode Island;

 Condado de Washington: Condado de Tennessee;

 Condado de Washington: Condado de Texas;

 Condado de Washington: Condado de Utah;

 Condado de Washington: Condado de Virginia;

 Condado de Washington: Condado de Vermont;

 Condado de Washington: Condado de Wisconsin.